Croxley (metrostation), een metrostation in Londen
Croxley (treinstation), een in onbruik geraakt treinstation buiten Londen
Croxley Green